Wund steht für:

 Wund, Werk (1882) von Conrad Ferdinand Meyer

wund steht für:

 wund sein, verletzt (sein); siehe Wundscheuern, vgl. Wunde, Schürfwunde, Läsion, Verletzter

Wund ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Wund (1938–2017), deutscher Architekt und Unternehmer

Siehe auch:

 Wundt